Дэвид Уайз:
 Уайз, Дэвид (род. 1967) — английский музыкант, композитор для компьютерных игр.
 Уайз, Дэвид (род. 1990) — американский фристайлист, специализирующийся в дисциплине хафпайп.